Papale Basilica Patriarcale Maggiore Arcipretale Liberiana di Santa Maria Maggiore a Roma
Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo
Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica in provincia di Ragusa
Basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello in provincia di Pavia
Basilica di Santa Maria Maggiore a Mazzarino in provincia di Caltanissetta
Chiesa di Santa Maria Maggiore a Miglionico in provincia di Matera
Basilica di Santa Maria Maggiore a Nicosia in provincia di Enna
Basilica di Santa Maria Maggiore a Pontevedra (Galizia)
Basilica di Santa Maria Maggiore a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria Maggiore
 Chiesa di Santa Maria Maggiore
 Santa Maria Maggiore